Список аэропортов штата Миссури Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

FAA location identifiers link to page (PDF) from Missouri Department of Transportation (MoDOT) Airport Directory.

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Branson
|
|
|
| Branson Airport (scheduled opening May 2009)
| PR
|
|- valign=top
| Колумбия
| COU
| COU
| KCOU
| Columbia Regional Airport
| PR
| align=right | 15 809 

|- valign=top
| Joplin
| JLN
| JLN
| KJLN
| Joplin Regional Airport
| PR
| align=right | 11 498 

|- valign=top
| Канзас-Сити
| MCI
| MCI
| KMCI
| Kansas City International Airport
| PR
| align=right | 5 466 672 

|- valign=top
| Springfield
| SGF
| SGF
| KSGF
| Springfield-Branson National Airport
| PR
| align=right | 428 249 

|- valign=top
| Сент-Луис
| STL
| STL
| KSTL
| Международный аэропорт Ламберт
| PR
| align=right | 7 037 400 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Cape Girardeau
| CGI
| CGI
| KCGI
| Cape Girardeau Regional Airport
| CS
| align=right | 8 196 

|- valign=top
| Fort Leonard Wood
| TBN
| TBN
| KTBN
| Waynesville Regional Airport at Forney Field
| CS
| align=right | 7 690 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Канзас-Сити
| MKC
| MKC
| KMKC
| Charles B. Wheeler Downtown Airport
| RL
| align=right | 2 390 

|- valign=top
| Lee’s Summit
| LXT
| 
| KLXT
| Lee's Summit Municipal Airport
| RL
| align=right | 642 

|- valign=top
| St. Charles
| SET
| 
| KSET
| St. Charles County Airport (Smart Field)
| RL
|

|- valign=top
| St. Charles
| 3SQ
|
|
| St. Charles Airport
| RL
|

|- valign=top
| Сент-Луис
| SUS
| SUS
| KSUS
| Spirit of St. Louis Airport
| RL
| align=right | 6 740 

|- valign=top
| Сент-Луис
| 1H0
|
|
| Creve Coeur Airport
| RL
| align=right | 1 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Aurora
| 2H2
|
|
| Jerry Sumners Sr. Aurora Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Bolivar
| M17
|
|
| Bolivar Municipal Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Boonville
| VER
| 
| KVER
| Jesse Viertel Memorial Airport (Jesse P. Viertel)
| GA
|

|- valign=top
| Bowling Green
| H19
|
|
| Bowling Green Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Brookfield / Marceline
| MO8
|
|
| North Central Missouri Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Butler
| BUM
| BUM
| KBUM
| Butler Memorial Airport
| GA
| align=right | 8 

|- valign=top
| Cabool
| TVB
| 
| KTVB
| Cabool Memorial Airport
| GA
|

|- valign=top
| Camdenton
| H21
|
|
| Camdenton Memorial Airport
| GA
|

|- valign=top
| Cameron
| EZZ
| 
| KEZZ
| Cameron Memorial Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Caruthersville
| M05
|
|
| Caruthersville Memorial Airport
| GA
|

|- valign=top
| Cassville
| 94K
|
|
| Cassville Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Chillicothe
| CHT
| 
| KCHT
| Chillicothe Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Clinton
| GLY
| 
| KGLY
| Clinton Memorial Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Cuba
| UBX
| 
| KUBX
| Cuba Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Dexter
| DXE
| 
| KDXE
| Dexter Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Eldon
| H79
|
|
| Eldon Model Airpark
| GA
|

|- valign=top
| Farmington
| FAM
| FAM
| KFAM
| Farmington Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Fredericktown
| H88
|
|
| Fredericktown Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Fulton
| FTT
| 
| KFTT
| Elton Hensley Memorial Airport
| GA
|

|- valign=top
| Hannibal
| HAE
| 
| KHAE
| Hannibal Regional Airport (formerly Hannibal Municipal)
| GA
| align=right | 20 

|- valign=top
| Harrisonville
| LRY
| 
| KLRY
| Lawrence Smith Memorial Airport
| GA
|

|- valign=top
| Higginsville
| HIG
| 
| KHIG
| Higginsville Industrial Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Houston
| M48
|
|
| Houston Memorial Airport
| GA
|

|- valign=top
| Джефферсон-Сити
| JEF
| JEF
| KJEF
| Jefferson City Memorial Airport
| GA
| align=right | 2 053 

|- valign=top
| Kaiser / Lake Ozark
| AIZ
| AIZ
| KAIZ
| Lee C. Fine Memorial Airport
| GA
| align=right | 11 

|- valign=top
| Kennett
| TKX
| KNT
| KTKX
| Kennett Memorial Airport
| GA
| align=right | 16 

|- valign=top
| Kirksville
| IRK
| IRK
| KIRK
| Kirksville Regional Airport
| GA
| align=right | 1 878 

|- valign=top
| Ламар (Миссури)
| LLU
| 
| KLLU
| Lamar Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Lebanon
| LBO
| 
| KLBO
| Floyd W. Jones Lebanon Airport
| GA
| align=right | 50 

|- valign=top
| Linn
| 1H3
|
|
| Linn State Technicial College Airport
| GA
|

|- valign=top
| Macon
| K89
|
|
| Macon-Fower Memorial Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Malden
| MAW
| MAW
| KMAW
| Malden Municipal Airport (Malden Regional) 
| GA
|

|- valign=top
| Marshall
| MHL
| MHL
| KMHL
| Marshall Memorial Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Maryville
| EVU
| 
| KEVU
| Northwest Missouri Regional Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Memphis
| 03D
|
|
| Memphis Memorial Airport
| GA
|

|- valign=top
| Mexico
| MYJ
| 
| KMYJ
| Mexico Memorial Airport
| GA
| align=right | 89 

|- valign=top
| Moberly
| MBY
| MBY
| KMBY
| Omar N. Bradley Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Monett
| M58
|
|
| Monett Municipal Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Monticello
| 6M6
|
|
| Lewis County Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Mosby
| GPH
| 
| KGPH
| Midwest National Air Center (was Clay County Regional)
| GA
|

|- valign=top
| Mountain Grove
| 1MO
|
|
| Mountain Grove Memorial Airport
| GA
|

|- valign=top
| Mountain View
| MNF
| 
| KMNF
| Mountain View Airport
| GA
| align=right | 12 

|- valign=top
| Neosho
| EOS
| EOS
| KEOS
| Neosho Hugh Robinson Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Nevada
| NVD
| NVD
| KNVD
| Nevada Municipal Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| New Madrid
| EIW
| 
| KEIW
| County Memorial Airport
| GA
|

|- valign=top
| Osage Beach
| K15
| OSB
|
| Grand Glaize-Osage Beach Airport
| GA
|

|- valign=top
| Ozark
| 2K2
|
|
| Air Park South Airport
| GA
|

|- valign=top
| Perryville
| K02
|
|
| Perryville Municipal Airport
| GA
| align=right | 15 

|- valign=top
| Piedmont
| PYN
| 
| KPYN
| Piedmont Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Poplar Bluff
| POF
| POF
| KPOF
| Poplar Bluff Municipal Airport
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Ролла / Vichy
| VIH
| VIH
| KVIH
| Rolla National Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Salem
| K33
|
|
| Salem Memorial Airport
| GA
|

|- valign=top
| Sedalia
| DMO
| DMO
| KDMO
| Sedalia Memorial Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Sikeston
| SIK
| SIK
| KSIK
| Sikeston Memorial Municipal Airport
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| St. Clair
| K39
|
|
| St. Clair Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| St. Joseph
| STJ
| STJ
| KSTJ
| Rosecrans Memorial Airport
| GA
| align=right | 528 

|- valign=top
| Sullivan
| UUV
| 
| KUUV
| Sullivan Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Tarkio
| K57
|
|
| Gould Peterson Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Trenton
| TRX
| TRX
| KTRX
| Trenton Municipal Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Warrensburg
| RCM
| 
| KRCM
| Skyhaven Airport
| GA
|

|- valign=top
| Warsaw
| RAW
| 
| KRAW
| Warsaw Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Washington
| MO6
|
|
| Washington Regional Airport (was Washington Memorial)
| GA
|

|- valign=top
| West Plains
| UNO
| 
| KUNO
| West Plains Municipal Airport
| GA
| align=right | 11 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Albany
| K19
|
|
| Albany Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Ava
| AOV
|
| KAOV
| Ava Bill Martin Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Bates City
| 2M1
|
|
| Harry S. Truman Regional Airport
|
|

|- valign=top
| Bethany
| 75K
|
|
| Bethany Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Bismarck
| H57
|
|
| Bismarck Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Buffalo
| H17
|
|
| Buffalo Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Campbell
| 34M
|
|
| Campbell Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Carrollton
| K26
|
|
| Carrollton Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Charleston
| CHQ
| 
| KCHQ
| Mississippi County Airport
|
|

|- valign=top
| Dearborn
| 0C1
|
|
| Triple R Airport
|
|

|- valign=top
| Doniphan
| X33
|
|
| Doniphan Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| El Dorado Springs
| 87K
|
|
| El Dorado Springs Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Excelsior Springs
| 3EX
|
|
| Excelsior Springs Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Festus
| FES
| 
| KFES
| Festus Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Gainesville
| H27
|
|
| Gainesville Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Gideon
| M85
|
|
| Gideon Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Grain Valley
| 3GV
|
|
| East Kansas City Airport
|
| align=right | 9 

|- valign=top
| Hayti
| M28
|
|
| Mid Continent Airport
|
|

|- valign=top
| Hermann
| 63M
|
|
| Hermann Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Hornersville
| 37M
|
|
| Hornersville Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Kahoka
| 0H7
|
|
| Kahoka Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Lexington
| 4K3
|
|
| Lexington Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Liberty
| 0N0
|
|
| Roosterville Airport
|
|

|- valign=top
| Lincoln
| 0R2
|
|
| Lincoln Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Mansfield
| 03B
|
|
| Mansfield Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Marble Hill
| 0T3
|
|
| Twin City Airpark
|
|

|- valign=top
| Maryville
| 78Y
|
|
| Rankin Airport
|
|

|- valign=top
| Monroe City
| K52
|
|
| Monroe City Regional Airport
|
|

|- valign=top
| Montgomery City
| 4MO
|
|
| Montgomery-Wehrman Airport
|
|

|- valign=top
| Moscow Mills
| M71
|
|
| Greensfield Airport
|
|

|- valign=top
| Mount Vernon
| 2MO
|
|
| Mount Vernon Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Osage Beach
| 19T
|
|
| Tan-Tar-A Resort Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Osceola
| 3MO
|
|
| Osceola Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Plattsburg
| 5MO
|
|
| Plattsburg Airpark
|
|

|- valign=top
| Point Lookout
| PLK
| PLK
| KPLK
| M. Graham Clark - Taney County Airport
|
| 

|- valign=top
| Potosi
| 8WC
|
|
| Washington County Airport
|
|

|- valign=top
| Princeton
| 7MO
|
|
| Princeton-Kauffman Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Richland
| MO1
|
|
| Richland Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Ролла
| K07
| RLA
|
| Rolla Downtown Airport
|
|

|- valign=top
| Seymour
| H58
|
|
| Owen Field
|
|

|- valign=top
| Shelbyville
| 6K2
|
|
| Shelby County Airport
|
|

|- valign=top
| Slater
| 9K5
|
|
| Slater Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Springfield
| 3DW
|
|
| Downtown Airport
|
| align=right | 2 

|- valign=top
| Springfield
| MO2
|
|
| Flying Bar H Ranch Airport
|
|

|- valign=top
| Steele
| M12
|
|
| Steele Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Stockton
| MO3
|
|
| Stockton Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Stockton
| 2M5
|
|
| Stockton Lake Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Thayer
| 42M
|
|
| Thayer Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Unionville
| K43
|
|
| Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Van Buren
| MO5
|
|
| Bollinger-Crass Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Versailles
| 3VS
| VRS
|
| Roy Otten Memorial Airfield
|
|

|- valign=top
| Warsaw
| 75U
|
|
| Harry S. Truman Dam & Reservoir Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Willow Springs
| 1H5
|
|
| Willow Springs Memorial Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Knob Noster
| SZL
| SZL
| KSZL
| Whiteman Air Force Base
|
| align=right | 895 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Carthage
| 2MO8
|
|
| Frerer Strip
|
| align=right | 1 

|- valign=top
| Gravois Mills
| MO30 
|
|
| Harbour Airport (former FAA identifier: 7L7)
|
|

|- valign=top
| Springfield
| 39MO
|
|
| Gardner Airport
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007-2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2006, as published November 26, 2007.

State:
 Missouri Department of Transportation (MoDOT): Airport Directory

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Missouri - FAA, IATA and ICAO airport codes
 Aviation Safety Network - IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: Missouri

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Миссури:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Миссури
Аэропорты